Уличный ангел ():
 «Уличный ангел» — американский немой фильм 1928 года.
 «Уличный ангел» — китайский фильм.
 «Уличный ангел» — гонконгский фильм.
 «Street Angel» — музыкальный альбом Стиви Никс.